Vesljana è un toponimo russo che può riferirsi a:
Vesljana: fiume della Russia europea, affluente della Kama;
Vesljana: fiume della Russia europea, affluente del Vym'.